Лесневен () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер. Входит в состав округа Брест.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Бриньонган-Плаж, Гульван, Керлуан, Кернуэ, Ла-Фолгоэ, Лесневен, Плуданьель, Плуидер, Плунеур-Тре, Сен-Меан, Сен-Фреган и Трегарантек.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен: в него вошли четыре коммуны кантона Плабеннек и две коммуны упраздненного кантона Ланилис.

1 января 2017 года состав кантона снова изменился: коммуны Бриньонган-Плаж и Плунеур-Тре образовали новую коммуну Плунеур-Бриньонган-Плаж.

Состав кантона с 1 января 2017 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Гисени (1 991 чел.)
 Гульвен (447 чел.)
 Керлуан (2 097 чел.)
 Кернилис (1 422 чел.)
 Кернуэс (665 чел.)
 Ла-Фольгоэт (3 215 чел.)
 Ланарвили (414 чел.)
 Ле-Дреннек (1 877 чел.)
 Лесневен (7 322 чел.)
 Лок-Бревалер (207 чел.)
 Плугерно (6 640 чел.)
 Плуданьель (3 737 чел.)
 Плуидер (1 838 чел.)
 Плунеур-Бриньонган-Плаж (1 912 чел.)
 Сен-Меэн (926 чел.)
 Сен-Фреган (846 чел.)
 Трегарантек (611 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 35,0 % голосов против 21,6 % у Марин Ле Пен и 17,4 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 66,3 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 27,9 %, Франсуа Фийон – 21,4 %, Жан-Люк Меланшон – 16,8 %, Марин Ле Пен – 15,2 %; 2 тур: Макрон – 75,4 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 29,6 %, Франсуа Олланд — 29,5 %, Марин Ле Пен — 13,0 %; 2 тур: Олланд — 51,5 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Финистер представляют мэр коммуны Плунеур-Бриньонган-Плаж Паскаль Гулауик (Pascal Goulaouic) и член совета коммуны Плугерно Леди Ле Ир (Lédie Le Hir) (оба — Разные правые).

Ссылки 

Кантоны департамента Финистер